«Abellán» puede referirse a:

Apellido 
 Abellán, apellido:

Personajes 
 Daniel Abellán, Campeón de España de Mugendo.
 Alejandro Abellán, Campeón de esquí.
 Antonio Abellán Peñuela, I Marqués de Almanzora (1822-1903).
 Carmen Conde Abellán (1904-1996), poeta y narradora.
 José Luis Abellán (1933-), historiador de la filosofía y de las ideas y ensayista.
 Adolfo Usero Abellán (1941-), dibujante.
 José María Dolls Abellán, llamado José Mari Manzanares (1953-), torero.
 Francisco Pérez Abellán (1954-), periodista.
 José Antonio Abellán (1960-), periodista.
 Francisco Abellán, .
 Raúl Gallego Abellán (1976-), fotógrafo y camarógrafo de prensa.
 Miguel Abellán Hernando (1978-), torero.
 Roberto Carlos Mansilla Abellán (1981-), futbolista.
 Carlos Abellán Ossenbach (1983-), ciclista.

Toponimia 
 Embalse de Abellán, en Granada, España.